Вильм () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вильм, Андре (1947—2022) — французский актёр театра, кино и телевидения, также театральный режиссёр.
 Вильм, Артур Карлович (1867—1934) — российский генеральный консул в Иокогаме.
 См. также 
 Вильмс